Alyson Queen, née le  à Québec, est une actrice de films pornographiques chez Pegas Productions.

Biographie
Après avoir entamé une carrière dans l'industrie de l'assurance, elle a bifurqué dans celle des massages érotiques en répondant à une annonce dans le journal. Puis, Stéphane Dupont de CHOI Radio X s'est intéressé aux histoires érotiques qu'elle publiait sur son blogue et il lui a offert d'être chroniqueuse à son émission. Un producteur de film pour adulte l'a découvert par le biais de cette tribune et c'est ainsi qu'elle a commencé sa carrière dans l'industrie du x à l'âge de 26 ans pour le compte de la compagnie Pegas production.

Elle a joué en compagnie de Samantha Ardente dans deux films. Son plus récent rôle dans un film pornographique parodique est celui d'une policière rendue célèbre pour ses agissements lors d'une grève étudiante. Il est intitulé 728 agente XXX. Fait rare pour tel produit, un lancement du film a tenté d'être organisé par Gabriel Roy à Montréal, mais il a été reporté à la suite d'une ordonnance de sauvegarde.

Filmographie
 2012 : 728 agente XXX 
 2012 : Skate Fuck or Die 
 2011 : À Vos Ordres Sergent Deche  (Pegas Productions)' 
 2011 : 40 ans, Viens Fourrer Moman  (Pegas Productions)'
 2010 : 4 débiles en VR à Sept-Iles  (Pegas Productions)' 
 2010 : Entre Copines, On se Filme!  (Pegas Productions)' 
 2010 : Beach Party de Cul Quebec 2 (Pegas Productions)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Actrice pornographique canadienne
Naissance en août 1983
Naissance à Québec